In Irland gibt es 6 Nationalparks sowie weitere Schutzgebiete.

Die Nationalparks und die anderen Schutzgebiete werden entwickelt und verwaltet vom „The National Parks and Wildlife Service (NPWS)“. Der NPWS ist dem „Departement of the Environment, Heritage & Local Government (DEHLG)“ zugeordnet.

Weitere Parks

Weblinks 

 www.npws.ie National Parks and Wildlife Service

Einzelnachweise 

!
Irland